Alev se poate referi la:

Alev, un tip de localitate din Estonia (așezare de tip urban).

Alev este și un prenume feminin turcesc, care înseamnă flacără. Printre persoanele notabile care-l poartă sunt:

 Alev Alatlı, economist, filosof și romancier turc
 Alev Croutier, scriitor rezident în San Francisco
 Alev Korun, politician turco-austriac
 Alev Lenz, cantautor germano-turc

Prenume feminine